Hällefors (gemeente), een Zweedse gemeente
Hällefors (plaats), een plaats in deze gemeente